Мерзон (Меерзон) Яков Екусилевич () — советский учёный, историк еврейского народа, публицист. Профессор (1926).

Биография 
Родился в 1891 году в местечке Кривой Рог в семье раввина. Среднее образование получил за границей.

Член Социалистической еврейской рабочей партии с 1905 года. В 1908—1909 годах учился на курсах востоковедения в Санкт-Петербурге.

В 1909—1911 годах преподавал в женской еврейской школе в Кривом Роге.

С 1911 года до начала 1920-х годов проживал в Палестине. Затем вёл пропагандистскую работу в Варшаве и Вене.

С августа 1924 года проживал в Одессе. В 1924—1930 годах работал в Одесском институте народного образования: в 1924—1926 годах — преподаватель, в 1926—1928 годах — штатный профессор, в 1928—1930 годах — профессор. Преподавал историю евреев и историю революционного движения на Западе. В 1928—1930 годах возглавлял секцию научно-исследовательской кафедры еврейской культуры ВУАН при Одесском институте народного образования (ОИНО). Эта секция состояла из четырёх комиссий: исторической, социально-экономической, педагогической и литературно-лингвистической.

В 1924—1925 годах на еврейском отделении факультета социального воспитания возглавлял обществоведческую предметную комиссию, в 1928—1929 годах — социально-экономическую предметную комиссию. С 26 сентября 1928 года возглавлял секцию Научно-исследовательской кафедры еврейской культуры при Всеукраинской академии наук.

Умер в 1947 году в Москве.

Научная деятельность 
Специалист в области истории арабов и евреев. Автор публицистических, историко-научных и методических работ. Исследовал историю общественной жизни Палестины XIX—XX веков.

Публикации 
 История евреев (1911).
 Арабское национальное революционное движение и еврейская колонизация в Палестине: Кн. 1 / Я. Мерзон. — Варшава: Мир, б.г. — 256 с.

Примечания

Источники 
 Мерзон Яків Єкусьєвич // Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник / Букач В. М. — Вип. 3. — Одеса: ПНПУ, 2020. — 92 с. — С. 43.
 Мерзон Яків Єкусьєвич // Одеські історики: Енциклопедичне видання. — Т. 1 (початок ХІХ — середина ХХ ст.) / Музичко О. Є. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 235—236.
 Урсу Д. П. Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ—ХХ століттях / Д. П. Урсу, О. Є. Музичко // Східний світ. — 2013. — № 2—3. — С. 109—110.

Ссылки 
 

Писатели на идише
Востоковеды СССР
Историки СССР